Сиссела Клара Сивсдоттер Бенн (; ) — шведская актриса и комик. Участвовала в ток-шоу «», «Melodifestivalen» и «Centralskolan».

Биография 
Со своими коллегами Симоном Свенссоном, Эммой Ханссон и  организовала юмористическую группу «Einsteins kvinnor». В 2008 году Бенн сыграла роль Мэрилин Монро в спектакле театра Мальмё. В июне 2013 года Бенн сообщила о том, что ей дали главную роль в пьесе «Sitcom — en tv-fri kväll» в театре Мальмё.

Бенн появлялась в нескольких телесериалах, таких как «Lilla landet lagom» и «Sverige pussas och kramas» на  и в «Morgonsoffan» на Sveriges Television. 6 августа 2008 года Бенн запустила радиошоу «», в котором различные шведские знаменитости рассказывают о своей жизни. Также она участвует в шоу «Kontoret» на TV4, шведской версии британского сериала "Офис. В 2014 году сыграла роль «Линды» в ситкоме на BBC Radio 4 в «».

Фильмография 
 2006:  (сериал)
 2006:  (телесериал)
 2006: Валландер (телесериал)
 2007:  (телесериал)
 2008: Lilla landet lagom (телесериал)
 2008:  (сериал)
 2008:  (сериал)
 2010:  (сериал)
 2010:  (сериал)
 2011:  (телесериал)
 2012:  (сериал)
 2012: 
 2013:  (сериал)
 2013:  (сериал)
 2015:  (сериал)
 2017:  (сериал)
 2018: 
 2018:  (сериал, режиссер)
 2019:

Примечания

Ссылки 
 
 Riksteatern om Sissela Benn 
 Сиссела Бенн  на базе данных .

Википедия:Биографии современников
Комики Швеции
Персоналии:Мальмё
Актрисы театра Швеции
Актрисы телевидения Швеции